De Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 1995 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 17 september 1995 op het Circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro, Brazilië.

Max Biaggi werd voor de tweede keer op een rij gekroond tot 250 cc-kampioen met een tweede plaats in de race, terwijl Haruchika Aoki werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een derde plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1995
Rio de Janeiro